Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2011/2012 - 15. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. W sezonie zasadniczym rozegrano 12 kolejek spotkań po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2011/2012 wystąpiło 8 klubów. Sezon zasadniczy podzielono na grupę A i B. Obrońcą tytułu był KS Górale Nowy Targ, Mistrzostwo Polski również zdobył KS Górale Nowy Targ, debiutantem w Ekstralidze był UKS Grześ Hrubieszów.

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2010/2011 
Po zakończeniu sezonu 2010/2011 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna KS Górale Nowy Targ. Do I ligi spadła drużyna WSU Wierzchowo, do Ekstraligi awansowała drużyna UKS Grześ Hrubieszów.

Tabela sezonu zasadniczego

Grupa A

Grupa B

Punktacja kanadyjska

Faza Play-off

Mecz o miejsca V

Półfinał I

Półfinał II

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2011/2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Polsce
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie
2011 w unihokeju
2012 w unihokeju